Mostovskoie (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia
 Mostovskoie (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia